Il doppio del torneo di tennis Open de Charleroi 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tom Kempers e Stephen Noteboom che hanno battuto in finale Lionnel Barthez e Rodolphe Gilbert 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Tom Kempers /  Stephen Noteboom (Campioni)
 Lionnel Barthez /  Rodolphe Gilbert (finale)

 Clinton Ferreira /  Jon Ireland (primo turno)
 Jeff Belloli /  Mathias Huning (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open de Charleroi 1995